Swat eller SWAT kan syfta på:

 Swat, Pakistan – ett distrikt i Pakistan
 Swat (flod) – en flod i Pakistan
 Swat Kats – en tecknad serie
 SWAT – namnet för polisiära insatsstyrkor i USA
S.W.A.T. (TV-serie) - Action tv-serie
S.W.A.T. – film från 2003

Se även 
 SWOT